Kleider machen Leute steht für folgende Werke: 

 Kleider machen Leute, Novelle von Gottfried Keller (1874)

Filme:
 Kleider machen Leute (1921), deutsch-österreichischer Stummfilm von Hans Steinhoff
 Kleider machen Leute (1933), deutscher Werbefilm von Fritz Boehner 
 Kleider machen Leute (1940), deutscher Film von Helmut Käutner
 Kleider machen Leute (1963), deutscher Fernsehfilm von Paul Verhoeven 
 Kleider machen Leute (2004), deutscher Kurzspielfilm von Daniel Welbat 

Theaterstücke:
 Kleider machen Leute (Theaterstück) von Gertraude Röhricht (1954)

Musikwerke:
 Kleider machen Leute (Zemlinsky), Oper von Alexander Zemlinsky (1907–10, Wien 1910, Prag 1922)
 Kleider machen Leute (Suder), Oper von Joseph Suder (1926–1934, Coburg 1964)
 Kleider machen Leute (Rubin), Oper von Marcel Rubin (1966–69, Wien 1973)
 Kleider machen Leute (Griesbach); Ballett von Karl-Rudi Griesbach (1954)

Pantomime:
 Kleider machen Leute (Pantomime) (L’habit fait le prince) von Georges Schehadé (1957)

Siehe auch:
 Liste geflügelter Worte: Kleider machen Leute